Bukit Timah (Indonesië), een plaats in de Indonesische provincie Riau
 Bukit Timah (metrolijn), een geplande metrolijn in Singapore
 Bukit Timah (wijk), een wijk in de Centrale Regio van Singapore
 Bukit Timah Hill, een heuvel en het hoogste punt van Singapore